Висневский — польская фамилия. Известные носители:
 Виснёвский, Лешек (?—1863) — один из руководителей отрядов польского восстания 1863 года.
 Виснёвский, Лукаш (род. 1991) — польский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Висневский, Мечислав (1892—1952) — польский футболист, вратарь.
 Висневский, Павел Павлович (1862—?) — русский архитектор (гражданский инженер) и преподаватель, один из мастеров московского модерна.